Otto Olsen kan henvise til:

 Otto Olsen (musiker) (1882-1946) − dansk pianist, cellist, komponist og dirigent
 Otto Olsen (cykelrytter) (født 1928) − dansk cykelrytter